Opacz (gromada w powiecie piaseczyńskim)
 Opacz (gromada w powiecie pruszkowskim)